Niemcy:
 Viereck – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 August Viereck – niemiecki malarz
 Ingolf Viereck – niemiecki polityk
 Louis Viereck – niemiecki polityk
 George Sylvester Viereck - amerykański poeta, agent nazistowski
 Peter Viereck – amerykański poeta, syn George'a Vierecka

Zobacz też:
 Vieregg